Az 1962-es gyorsaságimotoros-világbajnokság volt a MotoGP tizennegyedik szezonja. Az idény során immár hat géposztályban versenyezhettek, újdonság volt az 50 köbcentiméteres kategória létrejötte.

Az évad május 6-án, Spanyolországban kezdődött, és október 14-én, Argentínában ért véget.

Versenynaptár

Végeredmény

Pontozás

A végeredménybe az előző évekhez hasonlóan csak a négy legjobb eredmény számított bele.

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

MotoGP-szezonok
Motogp